Složka může mít různé významy:

V algebře:
 složka (komponenta) uspořádané n-tice – objekt v uspořádané n-tici příslušný dané pozici
 složka (komponenta) tenzoru nebo obecnějšího prvku vektorového prostoru, který lze vyjádřit jako uspořádaný soubor objektů příslušných jednotlivým prvkům báze

V geometrii
 Složka (komponenta) vektoru (v užším smyslu, nazývaném přesněji euklidovský vektor, prostorový vektor nebo geometrický vektor) – projekce daného vektoru na příslušnou bázovou přímku 

Ve fyzice:
 složka (komponenta) vektorové, pseudovektorové či tenzorové veličiny – skalární veličina příslušná k jednomu prostorovému rozměru nebo obecnému rozměru přímočarého či křivočarého souřadného systému
 složka (komponenta) komplexní veličiny, spinoru, kvaternionu 

Ve fyzikální chemii:
 složka termodynamické soustavy

V chemii:
 jedna z chemicky čistých látek, tvořících danou směs

V informatice:
 adresář – seznam souborů ve stromové struktuře

Externí odkazy